Velçan, albániai alközség Korça megye Pogradec községében
Velçan, albániai falu Berat megye Berat községében 
Velçan, albániai falu Korça megye Maliq községében 
Velçan, albániai falu Korça megye Pogradec községében, Velçan alközség központja